Jewel (englisch „Juwel“) steht für:

 Jewel (Automarke), ein britischer Kleinwagen (1921–1939)
 Jewel (Sängerin) (* 1974), US-amerikanische Popsängerin und Songwriterin
 Jewel Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1910)
 Jewel Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1906–1909)
 Jewel, Familienname des Bischof von Salisbury und Verteidiger der Kirche von England John Jewel (1522–1571)
 Jewel, Kreuzfahrtschiffsklasse des Typschiffs Norwegian Jewel

Siehe auch:
 Jewell